De Ronde van de Haut-Var 1996 werd verreden op zaterdag 22 februari. Het was de 28ste editie van deze Franse eendagswielerwedstrijd, die ging over een afstand van 199 kilometer met startplaats Draguignan. In totaal kwamen 79 renners over de streep in Fréjus.

Uitslag

Externe link 
 Officiële website

1996
Eendagswielerwedstrijd in 1996